Märkte und Volksfeste mit der Bezeichnung Gallimarkt gibt es in:

 Leer in Ostfriesland; siehe Gallimarkt (Leer)
 Mainburg in Niederbayern; siehe Gallimarkt (Mainburg)
 Grünberg im Landkreis Gießen; siehe Gallusmarkt (Grünberg)
 St. Gallenkirch in Vorarlberg
 Weilheim in Oberbayern
 Dorfen in Oberbayern
 Burghausen an der Salzach in Oberbayern